Дмитро Олександрович Смирнов:</noinclude>

 Смирнов Дмитро Олександрович (нар. 1969) — радянський та російський футболіст.
 Смирнов Дмитро Олександрович (нар. 1980) — російський футболіст.